Der Vogel ist der Titel folgender Werke:
 Der Vogel (1988), ostdeutscher Fernsehfilm von Norbert Büchner (1988)
 Der Vogel (2021) (The Starling), US-amerikanischer Spielfilm von Theodore Melfi (2021)

Siehe auch:
 Vogel, Begriffsklärung